Kostreši je lahko:
 Kostreši Bjelovački (Hrvaška)
 Kostreši Šaški (Hrvaška)